Uzboj (dolina) – dolina w Azji Środkowej 
 Uzboj (rzeka) – dawna rzeka w Azji Środkowej